Jõepera (Antsla), een plaats in Estland, gemeente Antsla
 Jõepera (Räpina), een plaats in Estland, gemeente Räpina

Zie ook
 Jõepere, een plaats in Estland, gemeente Kadrina